Die Liste der Juniorenweltmeister im alpinen Skisport listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den jährlich stattfindenden Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften auf, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben. Berücksichtigt wurden die Ergebnisse von den 1. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1982 bis zu den 40. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2019. Die Tabellen sind sortierbar und enthalten neben Name und Nationalität (N) das Alter der Athleten zum Zeitpunkt des Medaillengewinns (A).

Darüber hinaus werden die zehn erfolgreichsten WM-Teilnehmer und sämtliche Athleten und Athletinnen mit mindestens zwei gewonnenen Goldmedaillen aufgelistet. Dabei sind auch Medaillen im Mannschaftswettbewerb, der seit den 31. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2012 ausgetragen wird, berücksichtigt und werden extra gekennzeichnet.

Wettbewerbe 
Erfasst werden alle Wettbewerbe bei den von der Fédération Internationale de Ski (FIS) ausgerichteten Weltmeisterschaften.

Männer 
 Abfahrt mit 40 Wettbewerben (1982–2022)
 Super-G mit 34 Wettbewerben (1988–2022)
 Riesenslalom mit 38 Wettbewerben (1982–2021)
 Slalom mit 39 Wettbewerben (1982–2021)
 Kombination mit 39 Wettbewerben (1982–2022)

Abfahrt 
2021 wurde dieser Wettbewerb nicht ausgetragen.

Super-G 
1995 wurde dieser Bewerb nicht ausgetragen.

Riesenslalom 
2002 wurde dieser Bewerb wetterbedingt nicht ausgetragen. 2020 konnte der Wettbewerb auf Grund der COVID-19-Pandemie ebenfalls nicht ausgetragen werden.

Slalom 
2020 konnte der Wettbewerb auf Grund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen werden.

Kombination 
Bei den Juniorenweltmeisterschaften ergab sich die Kombination bis 2013 aus der Addition der Ergebnisse von Abfahrt, Riesenslalom und Slalom. 2002 wurden wegen Ausfalls des Riesenslaloms nur Abfahrt und Slalom zusammengerechnet. Seit 2014 wird hierfür ein eigenes Rennen ausgetragen.

2020 konnte der Wettbewerb auf Grund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen werden. 2021 stand er nicht auf dem Programm.

Frauen 
 Abfahrt mit 38 Wettbewerben (1982–2022)
 Super-G mit 33 Wettbewerben (1988–2022)
 Riesenslalom mit 39 Wettbewerben (1982–2020)
 Slalom mit 38 Wettbewerben (1982–2019)
 Kombination mit 40 Wettbewerben (1982–2022)

Abfahrt 
1993, 2012 und 2021 wurde dieser Bewerb nicht ausgetragen.

Super-G 
1995 wurde dieser Bewerb nicht ausgetragen.

Riesenslalom

Slalom 
2020 konnte der Wettbewerb auf Grund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen werden.

Kombination 
Bei den Juniorenweltmeisterschaften ergab sich die Kombination bis 2013 aus der Addition der Ergebnisse von Abfahrt, Riesenslalom und Slalom. 1993 und 2012 wurde jeweils wegen Ausfalls der Abfahrt der Super-G in die Kombinationswertung einbezogen. Seit 2014 wird hierfür ein eigenes Rennen ausgetragen. 2021 wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen.

Team-Wettbewerb 
2020 und 2021 wurde der Wettbewerb auf Grund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen.

Die erfolgreichsten Junioren-WM-Teilnehmer 
 Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Name des Athleten.
 Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Top 10

Männer 

* davon eine Medaille im Team-Wettbewerb

Frauen 

* davon eine Medaille im Team-Wettbewerb

Nationenwertungen

Gesamt 
(inklusive der seit 2012 ausgetragenen Team-Wettbewerbe)

Männer

Frauen

Mixed

Siehe auch 
 Liste der Weltmeister im alpinen Skisport
 Liste der Olympiasieger im alpinen Skisport
 Liste der Gesamtweltcupsieger im alpinen Skisport

Weblinks 
 Fédération Internationale de Ski (FIS)

!Weltmeister
Ski alpin
!